Выборы мэра Лондона проходят каждые 4 года. Первые прошли в мае 2000, вторые — в июне 2004. Следующие, третьи по счёту, состоялись 1 мая 2008. Мэром Лондона был избран Борис Джонсон (Консервативная партия).

Официальные кандидаты 

Список кандидатов был объявлен вскоре после времени их выдвижения 28 марта 2008:

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Александр Тарасов Заслуженное наказание
Май 2008 года
Выборы 2008 года в Европе
2008 год в Лондоне

Политика Великобритании